Cäcilienschule ist der Name folgender Schulen:

 Cäcilienschule (Oldenburg)
 Cäcilienschule (Wilhelmshaven)